Григорий Семёнович Кит (, ) — советский и украинский учёный в области механики, член-корреспондент АН УССР/НАНУ (1990).

Биография 
В 1953 году окончил физико-математический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко (специальность механика). В том же году поступил в аспирантуру при университете. Занимался исследованием напряженного состояния призматических стержней произвольного односвязного профиля под руководством профессора М. Я. Леонова, по результатам которых написал кандидатскую диссертацию (1960).

В 1956 начал научную карьеру младшим научным сотрудником в Институте машиноведения и автоматики АН Украинской ССР.
В течение 1959—1964 годов — ученый секретарь этого института.
До 1972 года работает старшим научным сотрудником.

С 1973 по 1978 — старший научный сотрудник Львовского филиала математической физики Института математики АН Украинской ССР. Доктор физико-математических наук (1979)
С 1978 по 1990 — заместитель директора Института по научной работе.
В течение 1990—2003 годов — директор этого института.
С 1980 по 2010 год заведовал отделом математических методов механики разрушения и контактных явлений.

С 2010 года — главный научный сотрудник отдела вычислительной механики деформируемых систем.

Библиография 
Плоские задачи термоупругости для тел с трещинами / Г. С. Кит, М. Г. Кривцун. — Киев : Наук. думка, 1983. — 277 с.

Приближенное решение задачи чистого кручения [Текст] / Акад. наук УССР. Ин-т машиноведения и автоматики. — Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1960. — 83 с.

Метод потенциалов в трехмерных задачах термоупругости тел с трещинами / Г. С. Кит, М. В. Хай; АН УССР, Ин-т прикл. пробл. механики и математики. — Киев : Наук. думка, 1989. — 282,[1] с.

Научные интересы 
Теория упругости. Физико-механические процессы и контактные явления в однородных телах и композиционных структурах с
трещинами и тонкостенными включениями

Литература 
Кіт Григорій Семенович / Вісник НТШ. № 63, 2020. С. 89-90.

Примечания

Ссылки 
Я. Й. Бурак, Р. М. Кушнір, Р. М. Мартиняк, В. В. Михаськів. ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ ГРИГОРІЯ СЕМЕНОВИЧА КІТА (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

Физики Украины